

Geografia
Tiro – città antica nell'odierno Libano
Tiro – città moderna del Libano e capoluogo del distretto omonimo
Tiro – comune della Guinea nella Regione di Faranah
Tiro – villaggio della contea di Crawford, Ohio, Stati Uniti d'America

Sport
 Tiro – dizione utilizzata ai Giochi olimpici ed in altre manifestazioni multisportive per indicare congiuntamente le gare di tiro a segno e di tiro a volo
 Tiro a segno – pratica che consiste nel colpire un bersaglio con un'arma da fuoco
 Tiro a volo – pratica che consiste nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco
 Tiro con l'arco – pratica che consiste nel colpire un bersaglio con delle frecce tirate con un arco
 Tiro alla fune – pratica che vede contrapposte due squadre che si sfidano in una gara di forza
 Tiro – fondamentale della pallacanestro (vedi anche Tiro libero e Tiro da tre)

Altro
Tiro – figura della mitologia greca
Tiro – veicolo trainato da animali e gli animali stessi
Tiro – lancio di proiettili balistici
Tiro – elemento di disposizione di un campo in araldica

Altri progetti